W Płocku znajdują się dwie katedry: 

 katedra rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku
 katedra starokatolicka mariawitów pw. Miłosierdzia i Miłości w Płocku

Obie katedry obchodzą odpust 15 sierpnia.